Franciaország
Saint-Sulpice-des-Landes, település Ille-et-Vilaine megyében
Saint-Sulpice-des-Landes, település Loire-Atlantique megyében